Vigneux renvoie au nom de plusieurs communes françaises :
 Vigneux-Hocquet (Aisne)
 Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique)
 Vigneux-sur-Seine (Essonne)

Homonymie de localités
Patronyme normand